Elmsley ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Elmsley (1929–2006), britischer Programmierer 
 James H. Elmsley (1859–1921), kanadischer Generalmajor